Die Oblast Plewen () ist eine Verwaltungseinheit im Norden Bulgariens. Sie grenzt im Verlauf der Donau an Rumänien. Die größte Stadt der Region ist das gleichnamige Plewen.

Bevölkerung 
In der Oblast (Bezirk) Plewen leben 244.209 Einwohner auf einer Fläche von 4333 km².

Städte

Weblinks 
 Offizielle Seite der Oblast, Bulgarisch und Englisch

Plewen, Oblast